

Patronyme 

 Adélard Riverin (1868–1932), médecin et homme politique canadien français ;
 Alphonse Riverin (1923-1994), professeur, chercheur et administrateur québécois.

Toponyme 

 Cité Riverin, voie du  arrondissement de Paris, en France ;
 Moulin à eau Riverin, un des derniers moulins à eau du Québec au Canada.